

Населені пункти та їхні частини
 Козлово — гміна в Нідзицькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Козлово — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Козлово — село в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Козлово — село в гміні Ґзи Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Козлово — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Козлово — село в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Козлово — село в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Козлово — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Козлово — село в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Козлово — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Козлово — частина села Боґуцин у гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Козлово — частина села Уніково в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Козлово — колонія в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Козлово — присілок, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Козлово — присілок, Ростиловське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Козлово — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Козлово — село, Калганський район, Забайкальський край
 Козлово — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Козлово — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Козлово — присілок, Топкинський округ, Кемеровська область

Козлово — зустрічається як назва села Нечаяне до 1927 року

Див. також 
 Козлов

Примітки